Ravanel est un patronyme :
 celui de la famille Ravanel, célèbre famille de guides de Chamonix-Mont-Blanc qui compte notamment le guide Joseph Ravanel, dit « le Rouge », (1869-1931) et le skieur Gilbert Ravanel ;
 Cécile Ravanel, née Cécile Rode (1981), coureuse cycliste française de cross country, XCE et d'Enduro (VTT) ;
 Cédric Ravanel (1978), coureur cycliste français ;
 Jean Ravanel (1920-2013), maire de Chamonix-Mont-Blanc de 1947 à 1959 ;
 Jean-Marc Ravanel (1972-), joueur français de rugby à XV ;
 Ravanel, un des chefs camisards pendant la Guerre des Cévennes ;
 Serge Asher dit Serge Ravanel (1920-2009), résistant et compagnon de la Libération français.